Бережанська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Бережанська сільська рада — Вінницька область, Калинівський район
 Бережанська сільська рада — Тернопільська область, Лановецький район
 Бережанська сільська рада — Херсонська область, Верхньорогачицький район
 Бережанська сільська рада — Хмельницька область, Чемеровецький район

Див. також 
 Бережанська міська рада
 Бережівська сільська рада
 Бережницька сільська рада